Антас — власна назва.

Топоніми

Антас — муніципалітет.
 Антас-де-Улья — муніципалітет.

Особи 
 Йоланта Антас — польський науковець.

Див. також 
 Анташ